Bryaxis är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Johann Gottlieb Kugelann 1794. Bryaxis ingår i familjen kortvingar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Kortvingar
Bryaxis